Folkets torg kan åsyfta:

Folkets torg, Shanghai - ett torg i Shanghai i Kina.
Folkets torg, Split - ett torg i Split i Kroatien.
Folkets torg, Zadar - ett torg i Zadar i Kroatien.